Songea steht für:

 Songea, Stadt in Tansania
 Songea (Distrikt), Distrikt in der Region Ruvuma in Tansania
 Erzbistum Songea, römisch-katholische Erzdiözese in Tansania
 Songea Urban, Council in der Region Ruvuma in Tansania
 Songea Rural, Council in der Region Ruvuma in Tansania